Les Internationaux de France de tennis 2019 se déroulent du 26 mai au  au stade Roland-Garros à Paris. Il s'agit de la  du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis, deuxième levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Chez les hommes, le principal favori est l'Espagnol Rafael Nadal, qui a déjà remporté onze fois le tournoi. Il a toutefois été blessé au genou en mars, ce qui l'a contraint à déclarer forfait durant le Masters d'Indian Wells, et a été battu en demi-finale du Masters de Monte-Carlo, par Fabio Fognini, et du tournoi de Barcelone, par Dominic Thiem, qui ont tous deux réalisé leurs meilleurs résultats sur terre battue, puis a remporté le Masters de Rome. Le n° 1 mondial, Novak Djokovic, a remporté les trois derniers tournois du Grand Chelem ainsi que le Masters de Madrid et atteint la finale à Rome. Roger Federer, qui détient 20 titres du Grand Chelem, fait son retour dans le tournoi parisien après trois ans d'absence. Enfin, plusieurs jeunes joueurs tels qu'Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás et Karen Kachanov espèrent bousculer la hiérarchie et remporter leur premier titre du Grand Chelem.

Chez les femmes, la tenante du titre, la Roumaine Simona Halep, fait figure de favorite. À la suite de son premier titre en Grand Chelem à Roland-Garros, elle est restée numéro un mondiale jusqu'à la fin de la saison 2018. Face à elle, l'actuelle numéro un mondiale, la Japonaise Naomi Osaka, forte de deux titres du Grand Chelem, remportés l'un à la suite de l'autre (l'US Open et l'Open d'Australie). On note aussi que le début de saison ne permet pas d'établir de vraies challengers pour le titre 2019. Seules quatre joueuses ont remporté plus d'un titre sur le circuit ; toutes comptabilisent deux titres à leur palmarès 2019. On peut aussi citer les dernières finalistes des tournois du Grand Chelem : Sloane Stephens, Serena Williams et Petra Kvitová. Les tournois les plus importants sur terre battue ont été remportés par Kiki Bertens (Madrid) et Karolína Plíšková (Rome).

Ce tournoi 2019 est aussi marqué par l'inauguration du  principal du stade Roland-Garros, le court Simonne-Mathieu, installé au cœur des serres d'Auteuil, étape importante dans l'évolution du site et la pérennisation du tournoi.

Forfaits 
 Chez les hommes
On note les forfaits des Américains John Isner (blessé au pied) et Sam Querrey, de l'Australien Nick Kyrgios, des Canadiens Félix Auger-Aliassime (blessé aux adducteurs) et Milos Raonic (blessé au genou droit), du Russe Andrey Rublev (blessé au poignet), du Sud-Africain Kevin Anderson (blessé au coude droit) et du Tchèque Tomáš Berdych (blessé au dos).

Ils sont remplacés par Roberto Carballés Baena, Filip Krajinović, Maximilian Marterer et les lucky losers Alejandro Davidovich Fokina, Henri Laaksonen, Oscar Otte, Lukáš Rosol et Serhiy Stakhovsky.

 Chez les femmes
On note les forfaits des Russes Maria Sharapova (blessure à l'épaule) et Ekaterina Makarova, de l'Italienne Camila Giorgi, de l'Anglaise Katie Boulter (blessure au dos) et de la Tchèque Petra Kvitová (blessure à l'avant-bras gauche). 

Elles sont respectivement remplacées par Anna Tatishvili,  Mandy Minella, Tímea Babos,  Marie Bouzková et Kaja Juvan.

Pendant le tournoi

Simple masculin 
Ivo Karlović remporte à 40 ans son premier tour face à Feliciano López et devient ainsi le plus vieux joueur à remporter un match en Grand Chelem depuis Ken Rosewall en 1978.

Roger Federer joue son  match en Grand Chelem lors de son troisième tour contre Casper Ruud et devient ainsi le premier joueur à réaliser cette performance.

Au terme d'un match épique de plus de  face à Stanislas Wawrinka en huitième de finale, le Grec de 20 ans, Stéfanos Tsitsipás,  mondial, s'incline en 5 sets, n'ayant pu convertir que 5 balles de break sur 27 occasions.

Novak Djokovic se qualifie pour les quarts de finale pour la dixième fois consécutive et devient le premier joueur à réaliser cet exploit à Roland-Garros.

Après trois ans d'absence au tournoi, Roger Federer fait son grand retour et parvient à se hisser jusqu'en demi-finale pour retrouver son plus grand rival, Rafael Nadal. Il faut remonter à la finale de 2011 pour retrouver la dernière confrontation entre ces deux joueurs dans ce tournoi. En outre, la deuxième place au classement ATP est mise en jeu dans ce duel, le Serbe Novak Djokovic étant assuré de rester numéro un mondial à l'issue de ce tournoi.

L'autre demi-finale voit s'affronter Novak Djokovic et Dominic Thiem dans une revanche du Masters 1000 de Madrid. C'est après  de match, 5 sets et trois interruptions à cause de la pluie que l'Autrichien se qualifie pour sa deuxième finale consécutive,  après le premier point du match, empêchant ainsi le numéro un mondial de réaliser le Grand Chelem sur deux ans. 

C'est la première fois depuis l'édition 2011 que les quatre premiers au classement ATP atteignent tous le stade des demi-finales.

Simple féminin 
Les numéros 1 et 2 mondiales, Naomi Osaka et Karolína Plíšková, sont éliminées au troisième tour, respectivement par Kateřina Siniaková et Petra Martić.

La qualifiée espagnole Aliona Bolsova atteint les huitièmes de finale pour sa première participation à un tableau final en Grand Chelem.

Les jeunes Amanda Anisimova (17 ans) et Markéta Vondroušová (19 ans) atteignent pour la première fois de leur carrière les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elles se qualifient ensuite pour les demi-finales en battant respectivement la tenante du titre Simona Halep et Petra Martić.

Double masculin 
Jamie Murray et Bruno Soares, têtes de série , sont battus dès le premier tour par les Italiens Matteo Berrettini et Lorenzo Sonego.

Le tenant du titre, Nicolas Mahut, associé pour l'occasion à Jürgen Melzer puisque son partenaire habituel Pierre-Hugues Herbert a fait le choix de ne pas disputer le double pour se consacrer au simple, s'incline dès le deuxième tour face aux futurs vainqueurs du tournoi Kevin Krawietz et Andreas Mies.

Les têtes de série  Łukasz Kubot et Marcelo Melo sont battues en huitièmes de finale par Fabrice Martin et Jérémy Chardy, qui atteignent ensuite pour la première fois de leur carrière la finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Double féminin 
Les têtes de série  et tenantes du titre Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková sont éliminées dès leur entrée en lice par Nadiia Kichenok et Abigail Spears. Cette élimination précoce remet en jeu la place de  mondiale en double de Kateřina Siniaková. Ainsi, Kristina Mladenovic, Barbora Strýcová et Elise Mertens ont la possibilité d'accéder pour la première fois au sommet du classement de double en fonction de leurs résultats et de détrôner la Tchèque. Après l'élimination de Barbora Strýcová en huitième de finale et la victoire de Kristina Mladenovic sur Elise Mertens en demi-finale, la joueuse Française est assurée de devenir  mondiale à l'issue du tournoi. 

Sont également éliminées dès le premier tour, les têtes de série  et finalistes de la précédente édition, Eri Hozumi et Makoto Ninomiya.

Double mixte 
Les têtes de série  Barbora Krejčíková et Rajeev Ram, vainqueurs de l'Open d'Australie quelques mois plus tôt, déclarent forfait avant leur premier match, la Tchèque souffrant d'un virus.

Les finalistes de l'année précédente, à savoir Latisha Chan et Ivan Dodig, d'un côté, et Gabriela Dabrowski et Mate Pavić, de l'autre, se retrouvent à nouveau en finale.

Lauréats 
En simple messieurs, Rafael Nadal remporte le  de sa carrière en simple, le  à Roland-Garros en battant en finale Dominic Thiem dans un remake de l'édition précédente. C'est le  du Grand Chelem remporté par l'Espagnol qui n'est donc plus qu'à deux longueurs du record de Roger Federer (20).

En simple dames, Ashleigh Barty remporte le  titre de sa carrière en simple, son  en Grand Chelem, en s'imposant en finale contre Markéta Vondroušová. Elle devient à l'issue du tournoi numéro 1 mondiale.

En double messieurs, Kevin Krawietz et Andreas Mies remportent leur  ensemble, leur  en Grand Chelem, en s'imposant en finale face à Jérémy Chardy et Fabrice Martin. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline. Ils deviennent les premiers Allemands à décrocher Roland Garros en double messieurs.

En double dames, Tímea Babos et Kristina Mladenovic remportent leur  titre ensemble, leur  en Grand Chelem, en battant en finale Duan Ying-Ying et Zheng Saisai. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline. Kristina Mladenovic atteint la première place mondiale en double à l'issue de la quinzaine et devient ainsi la deuxième Française à y parvenir, après Julie Halard en 2000.

En double mixte, Latisha Chan et Ivan Dodig conservent leur titre en battant en finale Gabriela Dabrowski et Mate Pavić. Il s'agit de leur  titre en double mixte, à la fois ensemble et individuellement.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Quads - simple messieurs

Quads - double messieurs

Trophée des Légendes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2019
France
France